Armentera puede referirse a:
 La Armentera, municipio de la comarca del Alto Ampurdán en la provincia de Gerona (Cataluña, España);
 Puente de Armentera, municipio de la comarca del Alto Campo en la provincia de Tarragona (Cataluña, España).